Alexandre Skvortsov (1966-), cosmonaute russe.
 Aleksandr Skvortsov (1954-2020), joueur de hockey sur glace soviétique.